Новоград-Волинський — місто в Україні, районний центр Житомирської області
 Новогру́док (Новгород-Литовський) — місто в Гродненській області, Білорусь
 Великий Новгород (до 1999 року офіційна назва — Но́вгород) — місто в Росії
 Новоград (регіон) — історичний регіон у Словаччині